Ingersoll steht für:

 Ingersoll, Stadt in der Provinz Ontario, Kanada
 Ingersoll (Wisconsin), Ort im Marathon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Ingersoll (Uhrenmarke), US-amerikanische Uhrenmarke
 Ingersoll Rand, US-amerikanischer Mischkonzern
 Ingersoll Machine Tools, US-amerikanischer Werkzeugmaschinenbauer

Ingersoll ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ingersoll (* 1940), US-amerikanischer Meteorologe und Planetologe

 Colin M. Ingersoll (1819–1903), US-amerikanischer Politiker
 Ebon C. Ingersoll (1831–1879), US-amerikanischer Politiker
 G. W. Ingersoll (1803–1860), US-amerikanischer Politiker
 Jared Ingersoll (1749–1822), US-amerikanischer Politiker, Gründervater der Vereinigten Staaten
 Jonathan Ingersoll (1747–1823), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan E. Ingersoll (* 1949), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Reed Ingersoll (1786–1868), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Isaacs Ingersoll (1789–1872), US-amerikanischer Politiker

 Royal E. Ingersoll (1883–1976), US-amerikanischer Admiral
 Thomas Ingersoll (1749–1812), kanadischer Siedler, Gründer der Stadt Ingersoll
 Warren Ingersoll (1908–1995), US-amerikanischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 USS Ingersoll, Schiffe der US Navy